Дый:

 Дый — Зевс в древнерусской литературе.
 Дый — река в России, протекает в Пермском крае.